Distretto di Chust (Ucraina)
Distretto di Chust (Uzbekistan)